Resident Evil je izvorno bio serijal računalnih igara pokrenut 1996. godine, a on je kasnije inspirirao i nekoliko ostalih djela među koja pripadaju:

 Resident Evil (roman), serijal romana autora S.D. Perryja pokrenut 1998.
 Resident Evil (2002.), film iz 2002.
 Resident Evil: Apokalipsa, nastavak filma iz 2002. premijerno prikazan 2004.
 Resident Evil: Istrebljenje, treći film u izvornom serijalu, premijerno prikazan 2007.
 Resident Evil: Drugi svijet, četvrti film u izvornom serijualu, premijerno prikazan 2010.
 Resident Evil: Odmazda, peti film u izvornom serijalu, premijerno prikazan 2012.
 Resident Evil: Konačno poglavlj, šesti i zadnji film u izvornom serijalu, premijerno prikazan 2016.
 Resident Evil Početak: Raccoon City, reboot serijala, premijerno prikazan 2021.